Michaił Porifrjewicz Grigorjew (ur. w 1903, zm. w 1961) – radziecki wojskowy, oficer NKWD i MGB
 Michaił Pietrowicz Grigorjew (ur. w 1991) – rosyjski hokeista